Gonzalo Rodríguez Villanueva, nació en Ciudad Obregón, Sonora, el 12 de noviembre de 1957.

Sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria los realizó en el Instituto La Salle, en Ciudad Obregón. Posteriormente estudió una licenciatura en Economía por la Universidad Estatal de California en Hayward (1977-1979).

Cuenta con la Maestría en Administración por el Instituto Tecnológico de Sonora (1980-1982), así como la Maestría en Economía por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (1982-1984).

Realizó estudios de doctorado en Ciencias Económicas en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (1987-1989). Actualmente es candidato a Doctor. Durante sus estudios de posgrado, recibió la presea "Lázaro Cárdenas" en 1985 por haber obtenido el más alto promedio de la generación a nivel Posgrado en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional.

De 1984 a 1989 se desempeñó como profesor interino en diferentes instituciones de educación, entre ellas el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Politécnico Nacional. En el Instituto Tecnológico de Sonora fungió como Coordinador de Planeación Institucional de 1980 a 1982, Coordinador del Posgrado de 1991 a 1992, Director Académico de Ciencias Sociales y Humanidades entre 1992 y 1995, Secretario de la Rectoría de 1996 a 1999, Director de Planeación Institucional entre 1999 y 2001, Vicerrector Académico de 2002 a 2003. En 2003, inicia su gestión el Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, como rector de la Institución, quien da seguimiento a los proyectos que el Dr. Oscar Russo Vogel inició y orienta el modelo educativo del ITSON al cumplimiento de criterios de relevancia, pertinencia, calidad, eficiencia e innovación, alineando la formación integral del alumno con el desarrollo sustentable de la región.
Durante su gestión el Mtro. Gonzalo Rodríguez, posiciona al ITSON como una Universidad orientada al desarrollo regional sustentable, emprendiendo proyectos de beneficio social, atendiendo los requerimientos de la comunidad, alineando estratégica, táctica y operativamente a la organización, haciendo uso eficiente de los recursos, obteniendo inversiones externas para apoyar la investigación, innovación y el desarrollo. Fundamentando su curricula en competencias profesionales, con un proyecto de internacionalización que permite ampliar la oportunidad de empleo a sus egresados.
De esta manera el ITSON sigue fiel a su compromiso y filosofía de ser una universidad que se orienta al desarrollo de una sociedad que le dio vida, brindándole apoyo con soluciones creativas y eficaces a los diversos problemas que esta enfrenta; dando con ello forma y sustento a su misión de: "EDUCAR PARA TRASCENDER".

Referencias 

 http://www.itson.mx/Universidad/Paginas/historia.aspx

Nacidos en Ciudad Obregón
Economistas de México
Alumnado del Instituto Tecnológico de Sonora
Alumnado del Instituto Politécnico Nacional